La stagione 1989-1990 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'HC Lugano.

Classifica Regular Season

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Spareggio (LNA-LNB) 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

I ZSC Lions conservano il proprio posto in LNA, mentre l'HC Sierre viene promosso a scapito dell'HC Ajoie, relegato insieme alle altre squadre concorrenti in LNB.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1990
Hockey su ghiaccio nel 1989
Hockey su ghiaccio nel 1990